bohater książek Astrid Lindgren
 Karlsson z dachu (film)